

Площади 
Пло́щадь Восста́ния — название площадей в различных населённых пунктах мира.

Белоруссия 
 Площадь Восстания — площадь в Гомеле.

Китай 
 Площадь Восстания — площадь в Ухане.

Россия 
 Площадь Восстания — площадь в городе Казани.
 Площадь Восстания — площадь в Коломне.
 Площадь Восстания — площадь в Перми.
 Площадь Восстания — площадь в Ростове-на-Дону.
 Площадь Восстания — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Восстания — площадь в Таганроге.
 Площадь Восстания — площадь в городе Туле.
 Площадь Восстания — площадь в городе Туринске (Свердловская область).
 Площадь Восстания — прежнее (в 1919—1922 и 1925—1992 годах) название Кудринской площади в Москве.

Украина 
 Площадь Восстания — площадь в Горловке.
 Площадь Восстания — прежнее название площади Защитников Украины в Харькове.

Станции метро 
 Площадь Восстания (станция метро) — станция Петербургского метрополитена.
 Площадь Восстания — название станции «Защитников Украины» Харьковского метрополитена до 2016 года.

Фильмы 
 «Площадь Восстания» — фильм режиссёра Бориса Токарева, СССР, 1985 год
 «Площадь Восстания» () — фильм режиссёра Тома Райса (), США, 2001 год

Прочее 
 «Площадь Восстания» — рок-группа из Санкт-Петербурга

См. также 
 Переулок Восстания
 Улица Восстания
 Площадь Революции

Примечания